Stinktopf steht für:

 eine Artilleriewaffe der frühen Neuzeit, die oft in Seegefechten Anwendung fand, siehe Stinktopf (Waffe)
 eine andere Bezeichnung für die Gewöhnliche Moschusschildkröte
 eine Höhle im Nationalpark Barra Honda im Nordwesten von Costa Rica
 eine andere Bezeichnung für einen Nachttopf